Соревнования в спортивной ходьбе на 20 км у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 13 августа 2014 года на километровом круге, проложенном по городским улицам недалеко от реки Лиммат.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Старт заходу был дан 13 августа в 9:20 по местному времени. На дистанцию отправились 34 ходока из 17 стран. Чемпионом Европы стал Мигель Анхель Лопес, финишным ускорением вырвавший победу в борьбе с двумя россиянами, действующим чемпионом мира Александром Ивановым и Денисом Стрелковым, а также лидером европейского сезона Русланом Дмитренко с Украины. Первое место от четвёртого в итоге отделили всего 2 секунды.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

 Результат российского ходока Александра Иванова (2-е место, 1:19.45) был аннулирован 22 марта 2019 года Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Решение было принято на основании отклонений в биологическом паспорте спортсмена, которые указывали на применение допинга.

Примечания

Ссылки 
 

ходьба
Спортивная ходьба на чемпионатах Европы